Het WTA-toernooi van Hobart (officieel Moorilla Hobart International) van 2011 vond plaats van 9 tot en met 15 januari in de Australische stad Hobart. Het was de achttiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Toernooisamenvatting 
In het enkelspel werd de finale gespeeld door de als zesde geplaatste thuisspeelster Jarmila Groth en de ongeplaatste Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands. Groth won de wedstrijd in twee sets en kon daarmee de tweede WTA-titel uit haar carrière binnenhalen.

In het dubbelspel won het als derde geplaatste Italiaanse duo Sara Errani en Roberta Vinci het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste duo Kateryna Bondarenko en Līga Dekmeijere in twee sets.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Hobart 2011
Hobart